Die Formel-Renault-3.5-Saison 2011 war die 14. Saison der Hauptserie der World Series by Renault, die zum 7. Mal als Formel Renault 3.5 ausgetragen wurde. Sie begann am 16. April in Alcañiz und endete am 9. Oktober in Barcelona.

Regeländerungen

Sportliche Änderungen 
 Das Punktesystem wurde an das Standardpunktesystem der FIA angepasst. Die ersten Zehn jedes Rennens bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e).

Starterfeld 
Alle Teams verwendeten Dallara-Chassis und Renault-V6-Motoren. Die Dallara-Chassis wurden in dieser Saison letztmals verwendet.

Dean Stoneman wurde Anfang Januar von ISR Racing unter Vertrag genommen. Nachdem bei ihm Hodenkrebs diagnostiziert wurde, musste er die Teilnahme an der Saison bereits wenige Wochen später absagen.

Änderungen bei den Fahrern 
Die folgende Auflistung enthält alle Fahrer, die an der Formel-Renault-3.5-Saison 2010 teilgenommen haben und in der Saison 2011 nicht für dasselbe Team wie 2010 starteten.

Fahrer, die ihr Team gewechselt haben:
 Michail Aljoschin: Carlin → KMP Racing
 Nathanaël Berthon: International Draco Racing → ISR
 Sergio Canamasas: FHV Interwetten.com → BVM Target
 Jan Charouz: P1 Motorsport → Gravity – Charouz
 Albert Costa: Epsilon Euskadi → EPIC Racing
 Brendon Hartley: P1 Motorsport → Gravity – Charouz
 Daniil Mowe: Lotus Junior Racing → P1 Motorsport
 Nelson Panciatici: Lotus Junior Racing → KMP Racing
 Sten Pentus: Fortec Motorsport → EPIC Racing
 Daniel Ricciardo: Tech 1 Racing → ISR
 Jake Rosenzweig: Carlin → Mofaz Racing
 Alexander Rossi: ISR Racing → Fortec Motorsport
 Filip Salaquarda: ISR Racing → Pons Racing
 Jean-Éric Vergne: Tech 1 Racing → Carlin
 Daniel Zampieri: Pons Racing → BVM Target

Fahrer, die in die Formel Renault 3.5 einstiegen bzw. zurückkehrten:
 Adam Carroll: IndyCar Series (Andretti Autosport) → P1 Motorsport
 Chris van der Drift: Superleague Formula (Drivex) → Mofaz Racing
 Fairuz Fauzy: Formel-1-Testfahrer (Lotus) → Mofaz Racing
 Michael Herck: GP2-Serie (David Price Racing) → Pons Racing
 Daniël de Jong: Formel Renault 2.0 Eurocup (MP Motorsport) → Comtec Racing
 Kevin Korjus: Formel Renault 2.0 Eurocup (Koiranen Bros. Motorsport) → Tech 1 Racing
 Marcos Martínez: Superleague Formula (DeVillota.com Motorsport) → Pons Racing
 Daniel McKenzie: Britische Formel-3-Meisterschaft (Fortec Motorsport) → Comtec Racing
 André Negrão: Formel Renault 2.0 Eurocup (Cram Competition) → International Draco Racing
 Arthur Pic: Formel Renault 2.0 Eurocup (Tech 1 Racing) → Tech 1 Racing
 César Ramos: Italienische Formel-3-Meisterschaft (BVM – Target Racing) → Fortec Motorsport
 Stéphane Richelmi: Italienische Formel-3-Meisterschaft (Lucidi Motors) → International Draco Racing
 Dominic Storey: Auszeit → Pons Racing
 Adrien Tambay: Auto GP (Charouz-Gravity Racing) → Pons Racing
 Jean Karl Vernay: Indy Lights (Sam Schmidt Motorsports) → Pons Racing
 Oliver Webb: Britische Formel-3-Meisterschaft (Fortec Motorsport) → Pons Racing
 Robert Wickens: GP3-Serie (Status Grand Prix) → Carlin
 Lewis Williamson: Britische Formel Renault (Manor Competition) → ISR
 Nick Yelloly: Britische Formel Renault (Atech Grand Prix) → Pons Racing

Fahrer, die die Formel Renault 3.5 verlassen haben:
 Stefano Coletti: Comtec Racing → GP2-Serie (Trident Racing)
 Salvador Durán: FHV Interwetten.com → Auszeit
 Víctor García: KMP Racing → Indy Lights (Team Moore Racing)
 Esteban Guerrieri: ISR Racing → Indy Lights (Sam Schmidt Motorsports)
 Jon Lancaster:Fortec Motorsport → FIA-Formel-2-Meisterschaft
 Keisuke Kunimoto: Epsilon Euskadi → Auszeit
 Federico Leo: Pons Racing → FIA-GT3-Europameisterschaft (AF Corse)
 Julian Leal: International Draco Racing → GP2-Serie (Rapax)
 Greg Mansell: Comtec Racing → Blancpain Endurance Series (Lotus Italia Scuderia Giudici)
 Bruno Méndez: FHV Interwetten.com → Britische Formel-3-Meisterschaft (Hitech Racing)
 Dean Stoneman: Lotus Junior Racing → Auszeit

Änderungen bei den Teams 
 Das italienische Team BVM Target ist als 13. Team in die Formel Renault 3.5 einsgestiegen und übernahm den Platz von SG Formula, die vor der Saison 2010 ausgestiegen waren.

 FHV Interwetten.com wurde vom tschechischen Rennstall Charouz Racing System übernommen. Der Rennstall plante eine Kooperation mit dem französischen Team DAMS und trat als Gravity – Charouz an.

 EPIC Racing übernahm vor der Saison die Formel-Renault-Aktivitäten von Epsilon Euskadi. „EPIC“ ist eine Abkürzung für Euskadi Phil Imanol Claudio. Euskadi ist der baskische Name des Baskenlands, Phil Payne, Imanol Zubikarai und Claudio Corradini sind leitende Personen des Rennstalls.

Änderungen während der Saison 
 Lewis Williamson absolvierte das erste Rennwochenende für ISR, da Daniel Ricciardo, der reguläre Pilot des Rennstalls, an diesem Wochenende am freien Training zum Großen Preis von China teilnahm.
 Pons Racing setzte im Fahrzeug #18 für jedes Rennwochenende insgesamt sieben Fahrer ein. Dominic Storey startete beim Saisonauftakt, Jean Karl Vernay am zweiten, Filip Salaquarda am dritten und Adrien Tambay am vierten, Michael Herck am fünften, Marcos Martínez am sechsten und Nick Yelloly am siebten sowie achten Rennwochenende.
 Bei Mofaz Racing wurde Chris van der Drift wegen Budgetproblemen nach dem vierten Rennwochenende durch Fairuz Fauzy ersetzt.
 Nachdem Anton Nebylizki durch mehrere Fahrfehler aufgefallen war, entschied sich KMP Racing dafür, ihn für das fünfte Rennwochenende durch den amtierenden Meister, Michail Aljoschin, zu ersetzen.
 Adam Carroll vertritt Walter Grubmüller bei P1 Motorsport für ein Rennwochenende. Grubmüller musste wegen einer Wirbelfraktur pausieren.

Rennen 
Der Rennkalender der Saison 2011 umfasste neun Rennwochenenden, an denen jeweils zwei Rennen stattfanden. Eine Ausnahme bildete der Lauf in Monte Carlo, bei dem nur ein Rennen ausgetragen wurde. Zudem war das Rennen in Monte Carlo das einzige, das im Rahmenprogramm der Formel 1 stattfand. Das Rennen in Monza wurde im Rahmenprogramm der WTCC ausgetragen. Alle anderen Rennen fanden im Rahmen der World Series by Renault statt.

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte wurden in allen Rennen nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

Teamwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2011